Mannes ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Mannes (* 1967), deutsche Autorin und Politikerin (CDU)
 Clara Mannes (1869–1948), deutsch-amerikanische Pianistin und Musikpädagogin
 Gerd Mannes (* 1969), deutscher Ingenieur und Politiker (AfD), MdL
 Hendrik Mannes (* 1958), deutscher Theaterregisseur
 Jörg Mannes (* 1969), österreichischer Balletttänzer und Choreograph
 Willibald Mannes (1925–2022), deutscher Treppenbauer und Fachbuchautor

Siehe auch:
 Manes